Cisco IOS – system operacyjny opracowany przez firmę Cisco 
 iOS – mobilny system operacyjny firmy Apple Inc.
 IOS – instalacja odsiarczania spalin
 Ios – grecka wyspa